Schoepke ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schoepke (1903–1996), deutscher Lyriker und Verleger
 Paul Schoepke (1855–?), Pädagoge